Erkkijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Erkkijärvet (Junosuando socken, Norrbotten, 752439-178476), sjö i Pajala kommun,  (6,91 ha)
Erkkijärvet (Junosuando socken, Norrbotten, 752490-178396), sjö i Pajala kommun,  (12,3 ha)
Erkkijärvi, sjö i Kiruna kommun,  (10,9 ha)

Se även
Erkinjärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn